Die UK Championship 1990 war ein Snookerturnier, das vom 16. November bis 2. Dezember 1990 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal hintereinander standen sich Stephen Hendry und Steve Davis im Finale gegenüber, diesmal war aber Hendry die Nummer eins der Weltrangliste. Und erneut setzte er sich gegen den Engländer durch. Diesmal gewann er knapp mit 16:15. Nach 1983 war es für Davis das zweite Mal, dass er das Turnier im Entscheidungsframe des Finales verlor.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg in diesem Jahr nur noch um 10.000 £ gegenüber dem Vorjahr an. Davon profitierten vor allem die letzten Acht des Turniers. Ab Platz 17 wurden die Prämien sogar gekürzt, dafür bekamen erstmals aber auch Spieler, die in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden waren, eine kleine Prämie.

Qualifikation 
Zum ersten Mal in der Turniergeschichte gab es weniger Turnierteilnehmer als im Jahr zuvor. 125 Spieler, so viel wie 1988, traten diesmal an. 16 Spieler gingen direkt ins Hauptturnier, die übrigen spielten vom 2. bis 11. September eine Qualifikation von drei Runden, um die anderen 16 Plätze zu besetzen.

Hauptturnier 
Ab 16. November traten die verbliebenen 32 Spieler in Preston an.

Century-Breaks 
Mit 21 Century-Breaks im Hauptturnier wurde eine durchschnittliche Zahl erzielt. Ein Drittel davon gelangen alleine Stephen Hendry, der mit sieben Breaks von 100 Punkten oder mehr eine neue Bestleistung aufstellte.

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Preston